Victim (englisch für „Opfer“) bezeichnet:

 Victim, Originaltitel des britischen Spielfilms Der Teufelskreis (1961) von Basil Dearden aus dem Jahr 1961
 Victim (2010), amerikanischer Spielfilm von Matt Eskandari und Michael A. Pierce aus dem Jahr 2010 
 Victim (2011), britischer Spielfilm von Alex Pillai aus dem Jahr 2011 

Siehe auch:

 Opfer
 Viktimologie